Giaever bzw. Giæver ist der Familienname folgender Personen:

 Ivar Giaever (* 1929), norwegisch-US-amerikanischer Physiker
 John Schjelderup Giæver (1901–1970), norwegischer Polarforscher